Un posto nel mondo – film del 1992
Un posto nel mondo – romanzo del 2006 di Fabio Volo
Un posto nel mondo – album discografico di Chiara Galiazzo del 2013